Джеймс Эдвард Рэйли (; 29 июля 1948 — 12 октября 2008) — американский сценарист мыльных опер. Он был главным сценаристом мыльной оперы NBC «Дни нашей жизни» и исполнительным продюсером сериала «Страсти». В 1993 году Рэйли выиграл дневную премию Эмми в номинации «Outstanding Drama Series» в качестве соведущего сценариста «Путеводного света». Он умер в 60 лет в октябре 2008 года в ходе реабилитации после кардиошунтирования, сделанного из-за инфаркта.

Карьера 
Рэйли, работая на NBC, создал дневную мыльную оперу «Страсти», в 1999 году, и был главным сценаристом сериала вплоть до его отмены в 2008 году; ранее он был исполнительным продюсером и ведущим сосценаристом — «Путеводного света»: с 1990-го по 1992 год, и «Дней нашей жизни» с 1992 по 1997 год. Рэйли также работал исполнительным продюсером, спец-консультантом и сценаристом для других дневных драм, в их числе: «Молодые и дерзкие»,
«Главный госпиталь», «Сансет Бич».

Хотя, сериал «Страсти» — имел исторически: самый высокий рейтинг просмотра в ключевой возрастной демографической группе, среди всех стран, сериал был - с момента его создания - с самым низким рейтингом - по общей национальной шкале рейтингов Нильсона, как и в момент последнего последнего эпизода — транслировавшегося по 7 августа 2008 года.

Во время написания «Страстей» Рэйли вернулся в «Дни нашей жизни» в качестве главного сценариста: с 18 августа 2003 года до 9 августа 2006 года, когда его заменил бывший главный сценарист мыльной оперы «Как вращается мир» — Хогган Шеффер.

Рэйли был один из 20 писателей, которого выбрали финансовым центром протаскивающим требования Гильдии Сценаристов Америки в течение 2007—2008 г.г — Гильдии Писателей Америки — во время забастовок; после забастовки, WGA — написала письмо пересмотра имен этих людей, обвиняя его в потасовке требований, поместив его в Чёрный Список участия…

Джеймс Э’Рэйли — был обладателем трёх дипломов: по социальной антропологии, психологии и биологии .

Пытаясь оживить и встряхнуть традиционные истории мыльных опер, в 1993 году — Рэйли сразу же привлек к себе внимание после того, как он стал главным сценаристом «Дни нашей жизни» и писателем основной сюжетной линии, в которой главная героиня Карли Мэннинг(Кристал Чэппел) — была похоронена заживо злодейкой — Вивиан Альмайн(Луиза Сориель) в течение нескольких недель шоу, насмехаясь над ней — в гробу, по микрофону — через динамики.

Желая всколыхнуть традиционные мыльные сюжеты — мистическими красками, он создал, возможно самый печально известный сюжет, в 1995 году, когда центральная героиня шоу — Марлен Эванс (Дидри Холл) — стала Одержимой Сатаной. Сюжетная линия разыгрывается в течение года вместе с любовником Марлены, который, наконец, изгоняет демона: но не раньше, чем шоу смогло всколыхнуть вновь рейтинги до прежнего уровня, и это: несмотря на частые перебои со стороны другого шоу — суда об убийстве Симпсона; все это — оживило дневные программы тех лет и вызвало
«остервенелую критику» давних поклонников шоу, весьма расстроенных «свободоволием нравов Рэйли», из-за непрерывной линии шокирующих персонажей на протяжении тех лет. Наконец, в 1996 году Рэйли создал несколько ролей для Эйлин Дэвидсон, которая играла одновременно двух сестер — близнецов: Кристиан Блейк и Кристиан Сьюзан, в конечном итоге было добавлено ещё два двойника Кристиан, и мужчина: из её же семьи, которого так же — сыграла Дэвидсон, что выдвинуло её на номинацию Эмми — как выдающуюся дневную актрису 1998-го года.

Рэйли оставляет позади «Дни нашей жизни», в 1997 году, и создал дневную мыльную оперу «Страсти», в 1999 году, на которой он был главным писателем вплоть до её отмены. Для сериала была характерным явлением: Ветеран-актриса Джульет Миллс — в качестве 300-летней ведьмы — Табиты Леннокс (с закадычной оживлённой куклой — подростком Тимми) — которая: с помощью магии, колдовства и различных манипуляций, решила посеять хаос и смуту среди жителей Новой Англии. Традиционная мыльная опера/мелодрама — противопоставлялась и сочеталась с темами колдовства, сверхъестественных существ и дверных ручек от шкафа — ведущими в Ад.

Он также был спец-консультантом Маргарет Деприст — в мыльной опере Аарона Спеллинга: «Любовь и тайны Сансет Бич» — создавшим сюжетную линию проклятых драгоценностей Росарио, в результате которой: многие персонажи — рисковали превратиться в поседевшие высохшие мумии, в конце 1998-го, и за сюжеты с отравленными галлюциногенными препаратами — и в истории «Острова Ужасов», и с братом — близнецом Главного Героя — Дерека Эванса, в начале.

С критическим понижением рейтингов «Дней нашей жизни», за все время сериала, и с угрозой NBC — закрыть сериал, Рэйли — был возвращён в качестве глав-сценариста, летом 2003 года, и дал карт — бланш на переформирование бюджета и «исправление недостатков шоу» (в то же время оставаясь на посту главного сценариста «Страстей»). Затем, последовал спорный, и, привлекающий внимание, сюжет, в котором: несколько ветеранов сериала — были зверски убиты серийным убийцей в маске «Сталкером Салема». История становилась все более нарицательной, каррикатурной и ироничной, когда выздоравливающая алкоголичка Мегги Хортон — была забита до смерти дубинкой — бутылкой от ликера, и когда давний матриарх из оригинального актёрского состава, и всего города — Алиса Хортон — была задушена до смерти — при помощи её любимой дробилки для пончиков. Эпизод о том, что главная героиня — Марлена Эванс — и была на самом деле убийцей от 3 февраля 2004 — стал шокирующим откровением в дайджесте журнальных обзоров мыльных опер в жёлтой прессе. Но это было не все: вскоре, после того, как Марлена умерла, после того, как она подвергалась нападению «настоящего убийцы Салема», все жертвы — были обнаружены живыми на острове — работающими пленниками острова Мелсвена (Нового Салема), похищенные там, где было показано, что Марлена и её разум — были фактически одержимы: Управляющим Сознанием — Помешанным, который пытался заставить поверить её в версию, что она — убийца. Рэйли снова покинул шоу в 2006 году, на этот раз: навсегда.

Смерть 

После смерти Рэйли в октябре 2008 года Кен Коридей из «Дней нашей жизни» сказал о нём: «Вся наша актёрская семья „Дней нашей жизни“ — глубоко опечалена недавней кончиной Джеймса Э’Рэйли. В мыслях и с молитвами — мы с его семьёй! Джим — был не только гениальным рассказчиком, который изменил ракурс дневных драм: он праздновал жизнь со страстью, с юмором и с признательностью, во стремлении к лучшему, что она могла ему дать. Он был вдохновением для всех нас… и мы будем очень скучать по нему»…<ref name="SOD Memoriam" Продюсер «Страстей» — Лиза Де Чезет сказала: «Джим Рэйли — был не только большой легендой в нашей индустрии, но и большим другом и наставником. Его творчество, чувство юмора и гениальность ни чем не восполнить… Никогда не будет такого другого, как он, и я глубоко благодарна за те годы, которые мы провели вместе, работая над „Страстями“, и за ту радость, которую он принёс в мою жизнь»…"

Известные работы на телевидении 
Капитолий
 Младший заместитель главного сценариста: 1982

Надежда Райана
 Соведущий сценарист: Декабрь 1983-го — Февраль 1985-го

Главный госпиталь
 Соведущий сценарист: 1985—1988

Молодые и дерзкие
 Автор Сценария: 1990

Дерзкие и красивые
 Консультант: 1990

Путеводный свет
 Консультант: 1990 — 1992-го

Дни нашей жизни
 Соведущий сценарист: 21-го Декабря, 1991— 5-го Января, 1992; 11-го Августа 1998-го, 9 -го августа 2003-го — 2006-го
 Заместитель глав-сценариста: 9 августа 1989-го

Любовь и тайны Сансет Бич
 Спецконсультант по ужасам, мистике и катастрофам: 1997—1998

Страсти (телесериал)
 Исполнительный продюсер
 Глав-сценарист: 1999—2008
 Консультант продюсера: 1999—2008

Награды и номинации 
Daytime Emmy Awards

Победитель
 (1993; Лучший сценарист; Путеводный свет)

Номинации
 (1986; Лучший сценарист; Главный Хосптьаль)
 (1991; Лучший сценарист; Молодые и дерзкие)
 (1992; Лучший сценарист; Путеводный свет)
 (1994, 1997 и 1998; Лучший сценарист; Дни нашей жизни)
 (2001, 2002 и 2003; Лучший сценарист; Страсти)

Writers Guild of America Award

Победитель
 (сезон, 1992; Путеводный свет)

 Номинации 
 (сезон, 1994; Дни Нашей Жизни)
 (сезон, 2001; Страсти)

Примечания

Ссылки 
 

Сценаристы США